Име Лукас Милер може се односити на:

 Лукас Милер (веслач), немачки веслачки олимпијац
 Лукас Милер (ски скакач), аустријски ски скакачи